Bülitz steht für:
 Bülitz (Luckau), Ortsteil der Gemeinde Luckau (Wendland)
 Bülitz (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark)